Pietro Gamba kan syfta på:

 Pietro Gamba (1801–1825), italiensk militär
 Pietro Gamba (1925–2008), italiensk tecknare